jarok – w języku słowackim krótki potok z małą ilością wody
 Jarok – część miasta Želiezovce
 Jarok – potok na Słowacji
 Jarok – wieś na Słowacji
 Jarok – wieś na Ukrainie